Bojanowo (gromada) (powiat rawicki)
 Stare Bojanowo (gromada) (powiat kościański)